Allé ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Allé (1904–1994), französischer Fußballtorhüter
 Moritz Allé (1837–1913), österreichischer Mathematiker, Astronom und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Alle
 Allee (Begriffsklärung)